Кунгря () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Кунгря () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кунгря.
 Кунгря () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чомеджешть.